Мејбел има више значења:
 Мејбел (Колорадо)
 Мејбел (Минесота)